Time kan avse:

 Time (tidskrift) – en amerikansk tidskrift
 Time Inc. – amerikanskt företag
 Time (butikskedja) – en svensk butikskedja
 Time kommun, Rogaland fylke, Norge

Musik
 Time (Electric Light Orchestra-album) – ett musikalbum av Electric Light Orchestra
 Time (Fleetwood Mac-album) – ett musikalbum av Fleetwood Mac
 Time (Mercyful Fate) – ett musikalbum av Mercyful Fate
 Time (David Bowie) – en låt av David Bowie
 Time (Pink Floyd) – en låt av Pink Floyd
 Time (låt av Izabo) – en låt av Izabo
 Time (låt med Leila K) – en låt av Leila K först endast utgiven som singel och senare inkluderad på samlingsalbumet ''Greatest Tracks
 Time (låt med Zemya Hamilton och Tommy Nilsson) – en låt med Zemya Hamilton och Tommy Nilsson

Film
 Time (film) – en sydkoreansk film från 2006

Se även 
Times